Олбані (округ, Нью-Йорк)
Олбані (округ, Вайомінг)